Dukuhbadag (Cibingbin)
 Dukuhbadag (Ketanggungan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing